Чемпионат России по баскетболу 2009/2010 — 19-й сезон чемпионата России по баскетболу. Из-за финансовых проблем в число участников Дивизиона «А» Суперлиги не попали два клуба — «Урал-Грейт» (Пермь) и «Университет-Югра» (Сургут). Команда «Красные Крылья» (Самара) вошла в лигу как правопреемник клуба «ЦСК ВВС-Самара».

Саратовский «Автодор», занявший в сезоне 2008/09 Суперлиги Б первое место, отказался от участия в Суперлиге А сезона 2009/10 из-за недостаточного финансирования.

21—25 мая 2010 года разразился крупный коррупционный скандал, закончившийся отставкой Сергея Чернова с поста исполнительного директора Суперлиги А. Основой скандала послужила обнародованная аудиозапись, доказывающая судейский сговор и влияние на исход матчей в серии плей-офф между командами «Динамо» и «Локомотив-Кубань».

Регламент 
Регулярный чемпионат прошёл в три круга. Сначала девять участников сыграли в два круга (с 16 октября по 4 апреля), а затем команды, занявшие места с 1-го по 4-е и с 5-го по 9-е, встретились раздельно внутри своих групп в один круг. Команды группы 1 боролись за места с 1-го по 4-е (им гарантировано преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф), а в группе 2 определялся единственный клуб, который не пробьётся в 1/4 финала. Все результаты матчей первого этапа учитывались и на втором. По результатам второго этапа образовалась «сетка» плей-офф: 11 (первое место в группе 1) — 24 (4-е в группе 2), 12 — 23, 13 — 22, 14 — 21. Серии 1/4, 1/2 финала и финал проводились до трёх побед по схеме «2—2—1». Преимущество своей площадки имели клубы с более высоким номером «посева». Команды, уступившие в четвертьфиналах, разыгрывали 5—8-е места в двух раундах плей-офф (серии до двух побед по схеме «1—1—1»). Третий круг и регулярный чемпионат завершились 5 мая. Игры плей-офф прошли с 13 мая по 10 июня.

Участники

Регулярный чемпионат

Результаты игр

Второй этап

Группа А1

Результаты

Группа А2

Результаты

Плей-офф 
В стадии плей-офф приняли участие 8 лучших команд суперлиги.

Итоговое положение

Лидеры сезона по средним показателям за игру

См. также 
 Суперлига Б 2009/2010
 Кубок России по баскетболу 2009/2010
 Чемпионат России по баскетболу среди женщин 2009/2010

Примечания

Ссылки 
 Суперлига А

Чемпионат России по баскетболу
2009 год в баскетболе
2010 год в баскетболе